Женская национальная сборная Косова по футболу (; ) — футбольная сборная, представляющая Республику Косово на женских чемпионатах Европы и мира. Управляющая организация — Футбольная федерация Косова.

История 
Первый свой матч в истории женская команда Косова провела 1 марта 2017 года: в турецкой Аланье в рамках  косоварки уступили сборной Польши со счётом 0:5.

Дебютным в официальных международных матчах для женской сборной Косова стал отборочный турнир к чемпионату мира 2019 года. В предварительном раунде зоны УЕФА команда провела по одному поединку с соперницами из Албании, Греции и Мальты. Потерпев в них три поражения, косоварки заняли последнее место в группе и не смогли принять дальнейшего участия в отборе.

В рамках отбора на чемпионат Европы 2021 сборная Косова встретилась с командами Эстонии, России, Словении, Турции Нидерландов. По ходу этого турнира косоварки сотворили сенсацию, неожиданно со счётом 2:0 обыграв дома турчанок, однако в последующих матчах развить свой успех команда не смогла и, заняв 4-е место в своей группе, не смогла побороться за выход в финальную стадию.

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной для участия в товарищеских матчах против Северной Македонии, состоявшихся 8 и 11 апреля 2021 года.

Игры и голы приведены по состоянию на 11 апреля 2021 года:

См. также 
 Сборная Косова по футболу

Комментарии

Примечания 

Косово
Футбол в Косове